Alles im Eimer steht für:

 eine Redensart mit der Bedeutung „alles ist kaputt, verdorben“
 Alles im Eimer (Film), einen Film mit Dieter Hallervorden von 1981
 Alles im Eimer (Spiel), ein Kartenspiel von Stefan Dorra

Siehe auch: